L'île Royale peut faire référence à :

Île Royale (Guyane), une île française au large de la Guyane,

Île Royale, l'ancien nom de l'Île du Cap-Breton, au Canada,
 Île-Royale, ancienne colonie française de la Nouvelle-France.

Isle Royale, île américaine du lac Supérieur, part de l'État du Michigan.